Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2019 se déroule du 25 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Coco Gauff
  Tereza Martincová
  Kristie Ahn
  Arina Rodionova
  Anna Kalinskaya
  Kaja Juvan
  Caty McNally
  Varvara Flink
  Paula Badosa Gibert
  Giulia Gatto-Monticone
  Elena-Gabriela Ruse
  Ysaline Bonaventure
  Ana Bogdan
  Beatriz Haddad Maia
  Lesley Kerkhove
  Yanina Wickmayer

Repêchées 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») ont été éliminées au dernier tour des qualifications mais sont repêchées pour pallier les forfaits de Dominika Cibulková, Evgeniya Rodina et Vera Zvonareva  :

  Marie Bouzková
  Lauren Davis
  Christina McHale

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du simple dames
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau des qualifications

Navigation 

Tennis féminin en 2019
Tournoi de Wimbledon 2019